Liz Greene, née le  à Englewood (New Jersey), est une astrologue américaine.

Notoriété 
D'inspiration jungienne, elle est citée en priorité pour "l'astrologie psychologique" et .

Depuis 1980, il y a eu un boom de l'astrologie psychologique, qui représente un  en Grande-Bretagne, et dont la représentante la plus connue au Royaume-Uni est Liz Greene.

Biographie 
En 1985, elle participe au développement d'horoscopes générés par ordinateur, avant de collaborer à des sites d'astrologie en ligne.

Après avoir vécu d'abord au Royaume-Uni, puis à Zürich, en Suisse, depuis 2004, elle vit à nouveau au Royaume-Uni.

En , elle devient docteur en histoire de l'Université de Bristol avec une thèse intitulée The Kabbalah in British Occultism 1860-1940 (La Kabbale dans l'occultisme britannique de 1860-1940).

Bibliographie 
Liz Greene (1976)  Saturn:  A New Look at an Old Devil.  Samuel Weiser, Inc. York Beach, ME.   
Liz Greene (1977)  Relating:  An Astrological Guide to Living with Others on a Small Planet.  Samuel Weiser, Inc. York Beach, ME.   
Liz Greene (1981) The Dreamer of the Vine - A Novel About Nostradamus.  W.W.Norton & Co Inc. 
Liz Greene (1983) The Outer Planets & Their Cycles:  The Astrology of the Collective. CRCS Publications, Sebastopol, CA.   
Liz Greene (1984) The Astrology of Fate.  Samuel Weiser, Inc. York Beach, ME.   
Liz Greene and Stephen Arroyo (1984) The Jupiter/Saturn Conference Lectures.  CRCS Publications, Sebastopol, CA.  .
Liz Greene and Howard Sasportas (1987) The Development of the Personality.  Samuel Weiser, Inc. York Beach, ME. 
Liz Greene and Howard Sasportas (1988) Dynamics of the Unconscious.  Samuel Weiser, Inc. York Beach, ME. .
Liz Greene and Howard Sasportas (1992) The Luminaries.  Samuel Weiser, Inc. York Beach, ME.     
Liz Greene and Howard Sasportas (posthum.) (1993)  The Inner Planets.  Samuel Weiser, Inc. York Beach, ME.  
Liz Greene and Juliet Sharman-Burke (2001)  The Mythic Tarot.  Fireside Books, New York, NY.   .
Liz Greene (2003) The Dark of the Soul:  Psychopathology in the Horoscope.  Centre for Psychological Astrology Press, London.

Références

Liens externes 

Astrologue américain
Astrologue du XXe siècle
Personnalité féminine américaine
Étudiant de l'université de Bristol 
Naissance en septembre 1946
Naissance à Englewood (New Jersey)